Namikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Banri Namikawa (1931–2006), japanischer Fotograf
 Daisuke Namikawa (* 1976), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler